Порт-Локо () — город на северо-западе Сьерра-Леоне, на территории Северной провинции. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части провинции, на правом берегу реки Банкасока, в месте впадения в неё реки Камаранка, на расстоянии приблизительно 53 километров к северо-востоку от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 45 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 15 248 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают представители народности темне. Языками общения служат темне и крио.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Фритаун.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне